Хоэнтауэрн () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Murtal. Население составляет 433 человек (на 2015 года). Занимает площадь 92,63 км². Официальный код — 6 20 10.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнц Вильдинг (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 5 мест.
 АНП занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Ортшафты Штирии
Общины Штирии